Název Dlouhý potok má více vodních toků:

 Dlouhý potok (přítok Chrudimky) – levostranný přítok Chrudimky v okresech Havlíčkův Brod a Chrudim
 Dlouhý potok (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Dlouhý potok (přítok Lubiny) – pravostranný přítok Lubiny v okrese Nový Jičín
 Dlouhý potok (přítok Oskavy) – pravostranný přítok Oskavy v okrese Šumperk

Související články 
 Dlhý potok